28 zbiorników wodnych w Polsce:
 Jezioro Małe – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Gruta
 Jezioro Małe – jezioro w woj. kujawsko-pomorskie, w powiecie grudziądzkim, w mieście Łasin
 Jezioro Małe – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Ośno Lubuskie
 Jezioro Małe – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie świebodziński, gminie Łagów
 Jezioro Małe – jezioro w woj. opolskim, w powiecie opolskim, gminie Turawa
 Jezioro Małe – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, gminie Studzienice
 Jezioro Małe – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie człuchowskim, gminie Debrzno
 Jezioro Małe – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie gdańskim, gminie Trąbki Wielkie
 Jezioro Małe – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, gminie Kościerzyna
 Jezioro Małe – staw w woj. świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, gminie Krasocin
 Jezioro Małe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Kruklanki
 Jezioro Małe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Kozłowo
 Jezioro Małe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Jezioro Małe – zbiornik wodny (sztuczny) w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń
 Jezioro Małe – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Wijewo 
 Jezioro Małe – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Włoszakowice
 Jezioro Małe – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Jezioro Małe – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie obornickim, w gminie Rogoźno
 Jezioro Małe – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Komorniki  
 Jezioro Małe – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w mieście Pobiedziska
 Jezioro Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
 Jezioro Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
 Jezioro Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Moryń
 Jezioro Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice
 Jezioro Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Polanów
 Jezioro Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Barlinek
 Jezioro Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Pyrzyce
 Jezioro Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Zobacz też 
 Małe Jezioro